

Animali
Riccio, nome comune degli animali della sottofamiglia Erinaceinae, in particolare il riccio comune
Riccio di mare – nome comune di diversi animali marini del phylum Echinodermata

Piante
Riccio – rivestimento spinoso che ricopre la castagna, frutto della Castanea sativa

Filmografia
Il riccio – film francese del 2009 diretto da Mona Achache, basato sul romanzo L'eleganza del riccio di Muriel Barbery

Persone
Riccio o Rizzo cognome di famiglia di origine campana
il Riccio – soprannome dello scultore padovano Andrea Briosco
il Riccio – soprannome del pittore e architetto senese Bartolomeo Neroni
Riccio – soprannome dell'ex cestista Maurizio Ragazzi
Antonello Riccio – pittore italiano
Camillo Minieri Riccio – archivista italiano
Davide Riccio – cortigiano italiano
Domenico Riccio – pittore italiano
Eros Riccio – scacchista italiano
Giovanni Battista Riccio – musicista e compositore italiano
Giovanni Battista Riccio – politico italiano
Luigi Riccio – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Mario Riccio – politico italiano
Mattia del Riccio - ammiraglio italiano
Michele Riccio - nobile, storico e giureconsulto italiano
Pier Francesco Riccio – funzionario, letterato e sacerdote italiano
Pietro Riccio – politico italiano
Tommy Riccio – cantautore neomelodico italiano
Vincenzo Riccio (calciatore) – calciatore italiano
Vincenzo Riccio (politico) – politico italiano

Pagine correlate 
 Ricci

fr:Hérisson (homonymie)